Les Bocciardo sont une famille d'artistes italiens de la Riviera ligure du  :
 Clemente Bocciardo (Gênes, 1620 - Pise, 1658), peintre baroque
 Sebastiano Bocciardo et son frère
 Andrea Bocciardo
 Pasquale Bocciardo (~1710 – 1790), son fils, sculpteur italien  du néoclassicisme  de l'école génoise
 Domenico Bocciardo (~1680 - 1746), son frère, peintre baroque